

Patronyme 
 Andries Hendrik Potgieter, chef Voortrekker d'Afrique du Sud
 Andries Hendrik Potgieter,  chanteur sud-africain blanc, descendant de Hendrik Potgieter
 Christo Potgieter (1987-), joueur de squash sud-africain 
 Everhardus Johannes Potgieter, écrivain néerlandais
 Frits Potgieter, athlète sud-africain
 Jacques Potgieter, joueur sud-africain de rugby à XV
 Jacques-Louis Potgieter, joueur sud-africain de rugby à XV
 Louis Potgieter, chanteur sud-africain, membre de Dschinghis Khan

Homonymie de patronyme